Szczypiorno désigne :

Toponymie

 Szczypiorno est un quartier de la ville de Kalisz.
 Szczypiorno est un village de la voïvodie de Mazovie.